Cruzeiro puede referirse a:

 La antigua unidad monetaria de Brasil: Cruzeiro (moneda).
 El equipo de fútbol brasileño Cruzeiro Esporte Clube.
 Un tipo de monumento típico de la arquitectura brasileña: Cruzeiro (monumento).
 Una marca brasileña de café: Cruzeiro (café).
 La revista brasileña O Cruzeiro.
 La marca deportiva mexicana Cruceiro.

También puede referirse a las siguientes localidades:

 Cruzeiro, municipio del estado de São Paulo.
 Cruzeiro, región administrativa de Brasilia.
 Cruzeiro, barrio de Belo Horizonte.
 Cruzeiro', freguesia'' de Olhalvo, distrito de Lisboa, Portugal.